Kellys ist:

 eine Kurzform von The Kelly Family
 eine gängige Bezeichnung für den österreichischen Snackhersteller Kelly (Unternehmen)
 eine Stadt in Louisiana, USA, siehe Kellys (Louisiana)

Siehe auch:
 Kelly